Marinci est un toponyme qui peut désigner :
 Marinci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie ;
 Marinci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Nuštar, comitat de Vukovar-Syrmie.